Виктор Васильевич Деревянко (4 июня 1949) — российский политик. Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Тульской областной Думы. Автор и соавтор свыше 30 изобретений.

Биография 
Окончил Украинский заочный политехнический институт (Харьков) в 1973 году по специальности «инженер химик-технолог» и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации в 1996 году по специальности «экономист».

Начал трудовой путь как слесарь. Работал директором Тульского горнохимического завода (1988—1992).

В 1990 году избрался депутатом Тульского областного совета (Ленинский район, округ № 71), будучи единственным кандидатом в округе. Спустя год, в 1991 году, стал первым заместителем главы администрации Тульской области.

С 29 декабря 1993 года — председатель Тульской областной думы 1-го созыва. Не был переизбран 15 октября 1996 года и некоторое время не признавал законной областную Думу второго созыва, отказываясь уйти в отставку.

С января 1996 по февраль 1997 года являлся членом Совета Федерации 2-го созыва от Тульской области. Входил в комитет по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии и являлся председателем комиссии по пегламенту и парламентским процедурам.

На выборах губернатора Тульской области 1997 года Деревянко набрал 0,27 %.

2001 год — директор департамента по лицензированию и рыночному квотированию.

С 2003 года — генеральный директор Тульской торгово-промышленной палаты.

Награды и медали 
 Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2015)
 Почётный химик СССР (1990)

Примечания

Ссылки 
 persona.rin.ru
 council.gov.ru
 raexpert.ru
 Виктор Деревянко: у нас не было панибратства, а чисто нормальные деловые и человеческие отношения

Председатели Тульской областной думы
Почётные химики СССР
Члены Совета Федерации России (1996—2000)
Депутаты Тульского областного совета
Выпускники вузов Харькова
Выпускники Российской академии государственной службы